O 4º Distrito Congressional do Arizona é um dos 8 Distritos Congressionais do Estado norte-americano do Arizona, segundo o censo de 2000 sua população é de 641.329 habitantes.

O distrito é um dos mais democratas do estado, sendo que em 2008 o presidente Barack Obama recebeu 66% dos votos no distrito.

Ligações externas 
 Martis, Kenneth C. (1989). The Historical Atlas of Political Parties in the United States Congress. New York: Macmillan Publishing Company.
 Martis, Kenneth C. (1982). The Historical Atlas of United States Congressional Districts. New York: Macmillan Publishing Company.

04